Wendestelle bezeichnet:

 Wendestelle (Binnenschifffahrt), Abschnitt eines Flusses oder Kanals, an dem Schiffe die Fahrtrichtung ändern dürfen
 die letzte Haltestelle einer Linie im öffentlichen Personennahverkehr
 einen mathematischen Begriff, siehe Wendepunkt